Nighttime Birds () — четвёртый студийный альбом голландской рок/метал-группы The Gathering, который был издан 13 мая 1997 года на лейбле Century Media Records. Альбом был записан в студии Woodhouse, Хаген, Германия, в период между 17 февраля и 15 марта 1997 года. Смикширован между 24 марта и 29 марта 1997 года. Альбом был переиздан 27 июля 2007 года на том же лейбле, на двух дисках.

После успеха альбома Mandylion группа непрерывно выступала и не успела написать достаточно много новых песен, в связи с чем, работа над альбомом Nighttime Birds оказалась очень трудной. Первые три альбома были записаны с разными вокалистами, в разных студиях, при участии разных продюсеров, поэтому группа решила создать нечто похожее на Mandylion. Для этого продюсер и студия звукозаписи были сохранены.

Альбом занял 9 место в списке 20 лучших альбомов 1997 года по версии сайта Metal Storm.

Тематика 
Многие песни в альбоме связаны с природой.

Цитаты 
Песня «Nighttime Birds» содержит цитату из фильма Вилли Вонка и шоколадная фабрика, а также после 3:45 можно услышать в ней звучание индийской флейты в нидерландском парке Эфтелинг.

Список композиций 

Disc 1, 1-9 taken from the «Nighttime Birds» album.
Disc 1, 10-11 taken from «The May Song» EP.
Disc 1, 12-15 taken from the «In Motion» DVD. Recorded live in Krakow, Poland, 1997

Disc 2, 1-8 EROC Demo Session recorded at Woodhouse Studios, Hagen, Germany, Mixed by EROC, November 15th to 30th, 1996. 
Disc 2, 9-10 recorded at S&K Studios, Doetinchem, Netherlands, September 1st to 4th, 1997. Produced by The Gathering & Dirk Kemper. Taken from the «Kevin’s Telescope» EP. 
Disc 2, 11 taken from «Nighttime Birds» remixed by EROC. Taken from the «Kevin’s Telescope» EP. 
Disc 2, 12 recorded at Patrick Steenbakkers Audioprodukties, Shijndel, Netherlands, Summer 1996. Produced by Patrick Steenbakkers & The Gathering. Taken from the «Liberty Bell» EP. 
Disc 2, 13-14 recorded at RS 29 Studios, Wolluck, Netherlands, March 30th to April 3rd, 1996. Produced, Engineered and Mixed by Oscar Holleman & The Gathering. Taken from the «Adrenaline/Leaves» EP.

Синглы

Kevin’s Telescope 

ЕР Kevin’s Telescope был издан на лейбле Century Media Records в 1997 году. Трек «Kevin’s Telescope» на ЕР отличается от альбомной версии более коротким Outro. Ремикс на 4 трек сделал Эрок (участник группы Grobschnitt). Треки 2 и 3 не присутствовали в альбоме Nighttime Birds.

The May Song 

Сингл The May Song был издан на лейбле Century Media Records в 1997 году. Заглавный трек «The May Song» представлен на сингле в альбомной и радио-версиях, присутствует также изменённая версия песни «Earth is My Witness» из альбома Nighttime Birds. Трек «Strange Machines», происходящий из альбома Mandylion, был записан в живую, при участии :en:Metropole Orkest, 13 февраля 1996 года в Paradiso, Амстердам, Нидерланды.

Чарты

Над альбомом работали

Участники группы 
 Anneke van Giersbergen — вокал, тексты;
 Jelmer Wiersma — гитара;
 René Rutten — гитара;
 Hugo Prinsen Geerligs — бас;
 Frank Boeijen — синтезатор, рояль;
 Hans Rutten — ударные.

Прочие 
 Siggi Bemm — продюсер, инженер;
 Matthias Klinkmann — инженер.

Примечания 

Альбомы The Gathering
Альбомы готик-метала
Альбомы прогрессивного метала
Альбомы Century Media Records